Gai Livi Emilià Drus (en llatí Caius Livius C. F. M. Aemiliani Drusus) va ser un magistrat romà del . Era fill de Gai Livi Emilià Drus (Caius Livius M. Aemiliani F. M. N. Drusus) i germà de Marc Livi Emilià Drus (Marcus Livius C. F. M. Aemiliani Drusus).

Va exercir algunes magistratures però els detalls no són coneguts. Ell o el seu pare podrien haver estat la persona coneguda com a Gai Livi Drus, jurista romà. Aquest jurista és mencionat per Ciceró com persona ja morta al seu temps i que va treballar fins avançada edat tot i que es va quedar cec. Priscià li atribueix la frase: "Impubes libripens esse non potest, neque antestari", que per altra banda se sap que era del jurista.

Referències 

Gens Lívia
Magistrats romans